A 2007-08-as női EHF Bajnokok Ligája volt az európai kupasorozat 49. kiírása, jelenlegi formájában a 15. A bajnoki címet az orosz Zvezda Zvenyigorod szerezte meg, miután a döntőben az osztrák Hypo Niederösterreich együttesét legyőzte.

Két magyar csapat is indult a kupasorozatban, a Budapest Bank-FTC magyar bajnokként, a Győri Audi ETO KC pedig magyar bajnoki ezüstérmesként vehetett rész a küzdelmekben. A Budapest Bank-FTC a csoportkörből az utolsó, negyedik helyen esett ki, így befejezhette az európai kupaszereplést. A Győri Audi ETO KC a csoportkörből első helyen jutott tovább, így a középdöntőben folytathatta, ahol ugyancsak az első helyen végzett, így az elődöntőbe került, ahol a későbbi győztes Zvezda Zvenyigord csapatával játszott és szenvedett vereséget.

Selejtezők

1. selejtezőkör
A csoportokból az első kettő helyezett továbbjutott a 2. selejtezőkörbe.

A csoport

B csoport

2. selejtezőkör
A csoportból az első helyezett továbbjutott a BL csoportkörbe.

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Csoportmérkőzések
A csoportokból az első kettő helyezett jutott tovább, a harmadikak a Kupagyőztesek Európa Kupájában folytatták, míg a negyedik helyezettek búcsúztak az európai kupaküzdelmekből erre a szezonra.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntők
A két négyes csoportból csak az elsők és a másodikak jutottak be az elődöntőbe.

1. csoport

2. csoport

Elődöntők

Döntő

Góllövőlista

N~iehfbajnokokligaja
N~iehfbajnokokligaja